Серебракян () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Серебракян, Ани-Матильда (род. 1989) — армянская и американская горнолыжница, участница Олимпийских игр 2010 года от Армении.
 Серебракян, Арман (род. 1987) — армянский и американский горнолыжник, участник Олимпийских игр 2014 года от Армении.